Norman G. Thomas – amerykański astronom.
 Norman M. Thomas – amerykański polityk.
 Norman Thomas – jamajski muzyk.